Antonio Blanco puede referirse a:

 Antonio Blanco, exfutbolista argentino.
 Antonio Blanco Solla, político español ejecutado en la Guerra Civil.
 Antonio Blanco Freijeiro (1923-1991), historiador español.
 Pedro Antonio Blanco García (1952-2000), militar español - asesinado por ETA.
 Antonio Blanco Conde, futbolista español.